Replicatie (DNA), het proces van verdubbeling van DNA
 Replicatie (informatica), het kopiëren van bestanden of databases
 Zelfreplicatie, elk gedrag van een systeem (cel, virus, programma) dat resulteert in de constructie van een identieke kopie van dat systeem
 Replica, een nauwkeurig nagemaakte kopie van een (kunst)voorwerp
 Reproduceerbaarheid of replicatie, het opnieuw uitvoeren van een wetenschappelijk experiment, bijvoorbeeld ter controle van resultaten
 Replicatiecrisis, probleem in de sociale wetenschappen waarbij veel, soms tot dan toe baanbrekende onderzoeken, niet reproduceerbaar bleken

Zie ook 
Reproductie